wiersz poleceń (Command Line Interface) – interfejs wiersza poleceń
 Common Language Infrastructure – struktura Microsoft .NET do obsługi programów wymagających różnych środowisk
 Krytyczne niedokrwienie kończyn (critical limb ischemia)